Okno může znamenat:
 okno — konstrukční díl budov
 okno otevřené — pomocná jednotka absorpce zvuku
 okno (počítačové) — nejčastěji obdélníková a v rámci nadřazeného vizuálního objektu (grafického shellu nebo počítačové aplikace s GUI) prostorově manipulovatelná kontejnerová jednotka s prezentačními a ovládacími prvky
 přestupové okno — časový úsek, během něhož jsou povoleny přestupy a hostování hráčů mezi sportovními kluby
 startovací okno — časový úsek, v němž je možné nebo vhodné zahájit let umělého kosmického tělesa
 fráze „mít okno“ — (hov.) mít výpadek paměti

V kultuře 
filmy
 Okno (film, 1997) — český krátkometrážní film z roku 1997, režie Jan Hřebejk
 Okno (film, 2008) — španělsko-argentinský dramatický film z roku 2008, režie Carlos Sorín
 Okno (film, 2010) — český krátkometrážní film z roku 2010, režie Ivanna Benešová
 Okno do dvora – americký film z roku 1954, režie Alfred Hitchcock
 Okno naproti –  italský film z roku 2003 režiséra Ferzana Özpeteka
 Okénko (film) – český film z roku 1933, režie Vladimír Slavínský
 Okénko do nebe – český film z roku 1940, režie Zdeněk Hašler

Související články 
 Okénko

Externí odkazy